Rhodus  (ital.: Rodi) ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche. Es geht zurück auf ein früheres Bistum auf Rhodos, der Hauptinsel der griechischen Inselgruppe Dodekanes in der Ostägäis, die zur römischen Provinz Asia bzw.  in der Spätantike Insulae gehörte.

Siehe auch
Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks

Rhodus
Rhodus
Titularerzbistum